Cephalota — рід жуків з підродини скакунів родини турунів.

Види 

 Cephalota atrata (Pallas, 1776)
 Cephalota besseri (Dejean, 1826)
 Cephalota chiloleuca (Fischer von Waldheim, 1820)
 Cephalota circumdata (Dejean, 1822)
 Cephalota deserticola (Faldermann, 1836)
 Cephalota deserticoloides (Codina, 1931)
 Cephalota dulcinea Marco, De la Rosa & Baena, 2006
 Cephalota eiselti (Mandl, 1967)
 Cephalota elegans (Fischer von Waldheim, 1823)
 Cephalota galathea (Theime, 1881)
 Cephalota hispanica (Gory, 1833)
 Cephalota jakowlewi (Semenov, 1895)
 Cephalota kutshumi (Putchkov, 1993)
 Cephalota littorea (Forskal, 1775)
 Cephalota luctuosa (Dejean, 1831)
 Cephalota maura (Linnaeus, 1758)
 Cephalota nox
 Cephalota schrenkii (Gebler, 1841)
 Cephalota tibialis (Dejean, 1822)
 Cephalota turcica (Schaum, 1859)
 Cephalota turcosinensis (Mandl, 1938)
 Cephalota vonderdeckeni Gebert, 1992
 Cephalota zarudniana (Tschitscherine, 1903)

Посилання 
 Скакуны рода Cephalota (Carabidae): атлас жуков России 

Жуки-стрибуни
Комахи Євразії